Barysjnikovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Barysjnikovo (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Barysjnikovo (Omsk) - dorp in de Russische oblast Omsk
 Barysjnikovo (Penza) - dorp in de Russische oblast Penza